Elena Dement'eva era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Marija Šarapova.

Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Ana Ivanović che ha battuto in finale 7–5, 6–4,  Nadia Petrova.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Marija Šarapova (semifinali, ritiro)
  Jelena Janković (semifinali)
  Ana Ivanović (campionessa)
  Nadia Petrova  (finale)
  Daniela Hantuchová (terzo turno, ritiro)
  Marion Bartoli (secondo turno)
  Martina Hingis (secondo turno)
  Dinara Safina (secondo turno)

  Elena Dement'eva (quarti di finale)
  Shahar Peer (secondo turno)
  Tatiana Golovin (primo turno, ritiro)
  Li Na (ritiro)
  Sybille Bammer (terzo turno)
  Al'ona Bondarenko (primo turno)
  Katarina Srebotnik (terzo turno)
  Lucie Šafářová (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 2007